Die Liste der Torschützenköniginnen der Frauen-Bundesliga führt alle Torschützenköniginnen der Fußball-Bundesliga der Frauen seit deren Gründung zur Saison 1990/91 auf. Im weiteren Teil werden die erfolgreichsten Spielerinnen und die erfolgreichsten Vereine genannt. Torschützenkönigin wird die Spielerin, die im Verlaufe einer Saison die meisten Tore erzielt. Seit 2004 erhält die Torschützenkönigin, genau wie ihr männliches Pendant, die Torjägerkanone vom Kicker-Sportmagazin. In den vergangenen 32 Spielzeiten wurden insgesamt 15 verschiedene Spielerinnen Torschützenkönigin der Bundesliga.

Die erfolgreichste Spielerin ist Inka Grings, die sechsmal Torschützenkönigin wurde. Heidi Mohr, Birgit Prinz und Conny Pohlers wurden jeweils mit zwei Vereinen Torschützenkönigin. Erste ausländische Torschützenkönigin war in der Saison 2011/12 die Äquatorialguineaerin Genoveva Añonma. 2022 reichten bereits 16 Tore für den Titel. Rekordwert sind die 38 Saisontore von Inka Grings aus der Saison 1999/2000. Der FCR 2001 Duisburg stellte insgesamt siebenmal die beste Torjägerin einer Saison, davon sechsmal durch Inka Grings. Achtmal stellte der Meister einer Saison auch die Torschützenkönigin. Dies war in den Jahren 1993, 1998, 2000, 2001, 2006, 2007, 2012 und 2018 der Fall. Die älteste Torschützenkönigin war Conny Pohlers, die 2011 mit 32 Jahren die meisten Saisontore erzielte. Jüngste Torschützenkönigin war 1996 die damals 18 Jahre alte Sandra Smisek.

Seit der Gründung der Bundesliga wurden infolge von Modusänderungen unterschiedlich viele Spiele pro Saison ausgetragen. Zwischen 1990 und 1997 bestand die Bundesliga aus zwei Gruppen zu je zehn Mannschaften. Jede Mannschaft hatte 18 Spiele zu absolvieren. In der Saison 1991/92 wurden zwei Mannschaften aus den neuen Bundesländern aufgenommen, so dass die Bundesliga aus zwei Elfergruppen bestand, die 20 Spiele austrugen. Seit 1997 ist die Bundesliga eine eingleisige Spielklasse mit zwölf Mannschaften, die 22 Spiele pro Saison absolvieren.

Torschützenköniginnen 

 Spielerin: Die Namen von derzeit noch in der Bundesliga aktiven Spielerinnen sind fett hervorgehoben.
 Verein: Kursiv gesetzte Vereine sind derzeit nicht  in der Bundesliga vertreten.
 Alter: Stichtag ist jeweils der 30. Juni.

Ranglisten 

Fußnote:

Siehe auch 
 Liste der erfolgreichsten Torschützinnen der Frauen-Fußball-Bundesliga
 Liste der Torschützenköniginnen der 2. Frauen-Bundesliga
 Liste der Torschützenkönige der Fußball-Bundesliga

Einzelnachweise 

!Torschutzenkoniginnen
Frauen-Bundesliga